Cir est une abréviation, qui signifie :

 Circinus, Circini, le nom latin et son génitif de la constellation du Compas.

CIR est un sigle, qui signifie :

 Centre instantané de rotation, en cinématique.
 Committed Information Rate. Désigne la vitesse de transfert certifiée par le fournisseur d'accès.
 Crédit d'impôt recherche, en France
 Commission internationale du riz

Abréviation